Michael Boroš (9 augustus 1992) is een Tsjechisch wielrenner gespecialiseerd in het veldrijden. Hij rijdt voor het Franse Cross Team Legendre. Boroš werd tot dusver vier maal Nationaal kampioen in het veldrijden.

Palmares

Overwinningen 

Tsjechisch wielrenner
Tsjechisch veldrijder